Izier est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Izier est une section de la ville belge de Durbuy située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.
 Maurice Izier (1944-) est un coureur cycliste français.

Homonymie de toponyme